Sakalas Šiauliai ist der frühere Name folgender Sportvereine:

 Kareda Kaunas, litauischer Fußballverein
 FC Šiauliai, litauischer Basketball- und Fußballverein